Hella (компания)  — немецкий производитель автомобильных деталей 
 Hella (певица)  — финская клавишница

 Также
 «Hella Good» — сингл с альбома Rock Steady 2001 года американской группы No Doubt